Cabeza de Tigre puede referirse a:

 Cabeza de Tigre, paraje así denominado desde finales del siglo XVIII en la localidad de Los Surgentes.
 Cabeza de tigre, película argentina de 2001 sobre el fusilamiento de Liniers ocurrido en el paraje de ese nombre.